Henri de Menthon († avant 1440), seigneur, officier savoyard ;
Henri de Menthon (1865-1952), homme politique français ;
Henri de Menthon (1927-1995), industriel et auteur dramatique français.